Op Roland Garros 2020 speelden de rolstoelvrouwen de wedstrijden in het enkelspel van woensdag 7 tot en met vrijdag 9 oktober 2020 in het Roland-Garrosstadion in het 16e arrondissement van Parijs.

Toernooisamenvatting 
Aan het toernooi namen zeven speelsters uit de top-10 deel, plus een Française met een wildcard (de 47-jarige Charlotte Famin).

Titelverdedigster Diede de Groot uit Nederland was het eerste reekshoofd – zij bereikte de halve finale, waarin zij werd uitgeschakeld door de Japanse Momoko Ohtani. Haar landgenote Aniek van Koot bereikte eveneens de halve finale – ook zij werd uitgeschakeld door een Japanse, Yui Kamiji. De derde Nederlandse, Marjolein Buis, strandde in de eerste ronde.

In een geheel Japanse finale versloeg de als tweede geplaatste Yui Kamiji haar landgenote Momoko Ohtani in twee sets. Kamiji wist voor de vierde keer Roland Garros op haar naam te schrijven. Het was haar achtste grandslamtitel in het enkelspel.

Geplaatste speelsters

Toernooischema 

 Ranglijstpositie tussen haakjes.

Externe link 
 Toernooischema Roland Garros

Roland Garros
ITF-toernooi in 2020